Дми́трий Бирюко́в:
 Бирюков, Дмитрий Андреевич (1904—1969) — советский физиолог, академик АМН СССР.
 Бирюков, Дмитрий Вадимович (род. 1957) — российский журналист, медиамагнат, издатель.
 Бирюков, Дмитрий Петрович (1868—1944) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Бирюков, Дмитрий Сергеевич (1979—2016) — российский журналист, публицист, прозаик.